Анци́феров (Анцыферов, Анцыфоров, Анцифоров) — русская фамилия.
 Анци́фер — просторечная форма имени , от греческого слова, означающего «полезный».
 Отчество от канонического имени Онисифор; возможно, что и от имени Никифор.

Форма Анцифер характерна для Новгорода и Пскова. Топонимы от того же имени часты на севере и северо-западе, в бывших владениях Новгорода. На Север имя пришло минуя Москву, через Псков и Новгород из Белоруссии и Польши.

Кроме того, в словаре английского поэта и путешественника Ричарда Джемса (XVI век) есть такая запись: «Ancipherus („анцифер“ = Люцифер + Антихрист в народном восприятии) — так люди говорили мистеру Кару, потому что мы не соблюдали в своё время надлежащих религиозных обрядов.»

Анциферов 
 
 Анциферов, Евгений Николаевич (1923—1970) — советский военачальник, генерал-майор.
 Анциферов, Иван Иванович (1896—1978) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Анциферов, Константин Дмитриевич (1840—1896) — русский криминалист.



Анцыферов 
 Анцыферов, Алексей Николаевич (1867—1943) — русский экономист, профессор Харьковского университета.
 Анцыферов, Данила Яковлевич (?—1712) — русский землепроходец

Анцыферова 
 Анцыферова, Людмила Ивановна (1924—2013) — советский и российский психолог и философ.

Примечания

См. также 
 Анцифоровы — русский дворянский род.
 Анциферовичи (Мишиничи) — новгородский посадский род.

Ссылки 
 Анциферовы всех стран, соединяйтесь!